{{Фильм
|РусНаз      = Тридцать девять ступеней
|ОригНаз     = 
|Изображение = The 39 Steps (1935) - poster.jpg
|Жанр        = триллер
|Режиссёр    = Альфред Хичкок
|В главных ролях      = Роберт ДонатМэдлин Кэрролл
|Продюсер    = Айвор МонтегюМайкл Бэлкон (в титрах не указан)
|Сценарист   = Чарлз БеннеттЭлма РевиллИан Хэй
|Композитор  = Луис Ливай
|Оператор    = Бернард Наулз
|Компания    = Gaumont British Picture Corporation
}}
«Тридцать девять ступеней» () — остросюжетный кинофильм Альфреда Хичкока, снятый в 1935 году. Экранизация одноимённого романа Джона Бакена, написанного в 1915 году. Находится в общественном достоянии. У фильма было три ремейка — в 1959, 1978 (режиссёр Дон Шарп) и 2008 (ТВ) годах.

 Сюжет 
Главный герой фильма — канадец Ричард Хэнни (Роберт Донат) приезжает в Англию, где и начинается повествование. Зрителям показывают выступление в местном театре, где со сцены обращается к залу Человек Память, способный запоминать бесчисленное множество фактов и точно вспомнить их даже спустя несколько лет. Как и во многих фильмах Хичкока, этот, на первый взгляд, второстепенный персонаж, сыграет в дальнейшем важную роль в сюжетной линии. 

Во время выступления завязалась потасовка, раздались выстрелы и началась паника. Толпа зрителей выплеснулась на улицу, где Ричард Хэнни столкнулся с некой девушкой по имени Аннабелла. Девушка просит Ричарда отправиться к нему, на что он легкомысленно соглашается.

Когда они приходят к Ричарду, выясняется, что она — секретный агент, и стрельбу в театре начала она, чтобы уйти от своих преследователей. Во время их ночного разговора, Аннабелла успевает кратко рассказать Хэнни о тайне «39 ступеней», а также о том, что ей нужно встретиться с неким человеком в Шотландии, который должен помочь с её проблемой. Также, она упоминает, что у главаря секретной организации, которая её преследует, есть отличительный признак - отсутствует фаланга одного мизинца. Они ложатся спать в разных комнатах и ночью девушку убивают.

После, убегая от преследования, Ричард отправляется в Шотландию в поисках помощи, однако человек, к которому он обращается, оказывается тем самым, от встречи с которым Аннабелла предостерегала Хэнни. Герою чудом удаётся бежать. Теперь за ним охотится не только полиция, но и немецкие шпионы.

 В ролях 
 Роберт Донат — Ричард Хэнни
 Мэдлин Кэрролл — Памела
 Люси Маннхайм — Аннабелла
 Годфри Тирл — профессор Джордан
 Пегги Эшкрофт — Маргарет
 Джон Лори — Джон
 Уайли Уотсон — мистер Память
 Хелен Хэйи — миссис Джордан
 Пегги Симпсон — горничная
 Фрэнк Селльер — шериф Уотсон
 Майлс Маллесон — менеджер в театре '' (в титрах не указан)

Создание 
Съёмки проводились в павильоне студии Lime Grove и на натуре в Шотландии.

Камео Альфреда Хичкока — человек, который идёт по улице и выкидывает мусор.

В разговоре с Хичкоком про этот фильм  Франсуа Трюффо заметил ему, что примерно тогда режиссёр стал «свободнее в обращении со сценарным материалом, в частности, перестал слишком серьезно относиться к достоверности сюжета, по мере необходимости хладнокровно жертвовал правдоподобием в пользу эмоциональности».

Сам же Хичкок в этом фильме выделял быстроту смены кадров и эпизодов, что усиливает напряженность действия: «Создать такой эффект стоит немалого труда, но он окупается».

Роберт Донат и Мадлен Кэрролл до съёмок не были знакомы. Первая сцена, где они снимались — это когда их герои, прикованные друг к другу наручниками, убегают. Хичкок пристегнул их настоящими наручниками и сказал актёрам после съёмок, что потерял ключ. Роберт Донат и Мадлен Кэрролл были прикованы друг к другу целый день и провели его вместе.

Примечания

Ссылки 
 «Тридцать девять ступеней» на 
 

Фильмы Великобритании 1935 года
Фильмы-триллеры Великобритании
Экранизации романов Великобритании
Чёрно-белые фильмы Великобритании
Фильмы Gaumont
Фильмы на английском языке
39 (число)